Кимбалл — город в округе Стернс, штат Миннесота, США.
 Кимбалл — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.
 Кимбалл, Джеффри (род. 1943) — американский кинооператор.
 Кимбалл, Уорд (1914—2002) — американский аниматор, один из девяти выдающихся аниматоров студии Дисней.